Wilk w matni – ósma część komiksu wydanego w serii Podziemny front. Autorem rysunków jest Jerzy Wróblewski.

Fabuła komiksu 

Akcja komiksu dzieje się w Berlinie wiosną 1945 roku. Oficerowie mjr Stefanowski i por. Zbyszewski zajmują się wyłapywaniem niemieckich zbrodniarzy wojennych. Pomaga im w tym były jeniec SS doktor Piotrowski. Sztab Werwolfu na czele ze zbrodniarzem hitlerowskim standartenführerem Kniprode próbuje temu przeszkodzić i zarazem planuje dalsze działania po zakończeniu wojny.

Nakład  i wydania 

 wydanie I 1972 rok, wyd. "Sport i Turystyka", nakład: 100 250 egzemplarzy
 wydanie II 1979 rok, wyd. "Sport i Turystyka", nakład: 200 275 egzemplarzy

Bibliografia 

 J. Wróblewski, Wilk w matni, 1972.

Podziemny front
Twórczość Jerzego Wróblewskiego